Неологи́зм может означать:
 Неологизм — новое появившееся в языке слово или фразеологическое сочетание.
 Неологизм — придумывание слов как психопатологический симптом.